Комо (, ) — провинция в Италии, в северной части области Ломбардия. Входит в еврорегион  и в исторический регион .

География 

На севере провинция граничит с швейцарскими кантонами Тичино и Граубюнден, на востоке — с итальянскими провинциями Сондрио и Лекко, провинцией Монца-э-Брианца на юге и провинцией Варесе на западе. Столицей является город Комо. Другие крупные населённые пункты с населением более 10 тысяч жителей — это Канту, Эрба, Марьяно-Коменсе и Ольджате-Комаско. Также к провинции относится и швейцарский анклав Кампионе-д’Италия кантона Тичино.

Границы провинции раньше были шире и до 1927 в неё входила также северная часть провинции Варесе (изменено в 1927 году указом №1) и практически вся территория провинции Лекко, которая была выделена в отдельную административную единицу Указом № 250 от 6 марта 1992 года президента Италии.

По состоянию на 31 декабря 2011 население основных коммун составляло:

Территорию провинции покрывают  и некоторые возвышенности, а наиболее важным водоёмом является ледниково озеро Комо. Также Комо известен своим уроженцем Алессандро Вольтом, который в 1800 году изобрёл электрическую батарею.

История 
Открытия 2006 года свидетельствуют о наличии неандертальцев на территории провинции около 50 000—60 000 лет назад, следы их пребывания нашли в Медвежьем гроте (Grotta dell'Orso) вблизи поселения Эрбонне, которое расположено в коммуне Сан-Феделе-Интельви. 

Другие артефакты, найденные в гроте Буко-дель-пиомбо (Buco del piombo) вблизи городка Эрба, относят к мустьерской культуре эпохи палеолита. Этот грот люди населяли, хотя и с перерывами, от 30 000 до 10 000 лет назад. К этому же периоду относятся и кремниевые наконечники, найденные в местности Танун (Tanun) на склонах вблизи Козии (Cosia). Эти находки подтверждают наличие людей, которые сначала занимались собирательством, а впоследствии перешли с равнин на преальпийские склоны и занялись охотой на большие стада травоядных животных.

Административное деление

Коммуны 
 Альбезе-кон-Кассано
 Анцано-дель-Парка
 Аппьано-Жентиле
 Арозьо

Примечания

Ссылки 
 Sito Ufficiale della Provincia di Como
 Il sito degli stemmi dei Comuni della provincia di Como